Насилие на рабочем месте является одним из вредных и/или опасных производственных факторов. Хотя сами случаи насилия могут рассматриваться как преступления, но вероятность их возникновения может очень сильно зависеть от того, в каких условиях нанятый работодателем сотрудник выполнял порученную ему работу. Поэтому именно от работодателя, от того, как он организовал выполнение работы, может сильно зависеть — пострадают ли его сотрудники, или нет.

Международная организации труда (ILO) относит насилие на рабочем месте к опасному производственному фактору, приводящему к смерти и травмированию людей. Насилием считают преднамеренные, умышленные действия одного человека, направленные на причинения вреда, травмы или смерти другому человеку (с использованием физической силы и/или иных средств). Вопросы гендерного насилия рассмотрены в работе МОТ.

В развитых странах 
По данным в США за 1992-2019 гг. из-за насилия на рабочем месте погибло 17865 работников; а насилию без смертельного исхода за 2015-2019 гг. подвергалось более миллиона человек ежегодно.

Однако целом, точных данных о том, как много работников подвергается насилию во время работы — нет. Если случаи гибели работников достаточно хорошо регистрируются, то о случаях с не летальным исходом пострадавшие и их работодатели порой вообще не сообщают. А сообщения пострадавших, переданные службе безопасности предприятия/организации, могут не дойти до правоохранительных органов. Например, в Северной Америке насилие было причиной смерти на рабочем месте в 1/3 случаев (1980—1989 гг.). А в 2011—2013 гг. порядка 23-26 тыс. американских работников были не смертельно ранены так, что это повлекло хотя бы временную утрату трудоспособности. В Великобритании, за 1 год, каждому двухсотому работнику потребовалась медицинская помощь из-за нападения на рабочем месте. В 2014 г. 27 % всех случаев насилия в Канаде были на рабочем месте.

В США, из убийств на рабочем месте, около ¾ произошли во время ограбления. По профессиям, среди погибших чаще всего встречались сотрудники круглосуточно работающих магазинов, сотрудники правоохранительных органов, охранники, водители такси, сотрудники АЗС. Также к группе повышенного риска относят сотрудников почты, персонал «скорой помощи» и участковых врачей, социальных работников. Например, в среднем каждый психиатр подвергался насилию 1 раз в год. По данным ФБР ~80 % всех случаев насилия на рабочем месте являются криминальными нападениями на работников (ограбление и т. п.). К обстоятельствам, повышающим вероятность стать жертвой нападения, относят: работу в одиночку; с наличными деньгами; ночью; в общественных местах; и работу в районах с высоким уровнем преступности.

Помимо физического ущерба для здоровья, нападение может привести к: бессоннице, увеличению потребления алкоголя и/или табака, появлению отвращения к работе, к ощущению своей слабости, беспомощности, бестолковости, и другим негативным психологическим последствиям. Подвергавшиеся сексуальному и/или физическому насилию подростки оказались хуже готовы к такому развитию событий, чем более взрослые работники.

Профилактика 

Лучшим способом защиты работников от нападений является их предотвращение; и средства коллективной защиты. К сожалению, огромное многообразие условий труда и характера выполняемой работы — не позволяет создать универсальные рекомендации, подходящие для всех случаев. В целом, рекомендуется использовать анализ нападений, случавшихся ранее (условия, обстоятельства и др.); рекомендации специалистов; и руководства по профилактике насилия в отношении представителей ряда профессий (если такие существуют).

По данным участников конференции, эффективной профилактике может мешать то, что нет достаточно конкретных требований законодательства к работодателю; нет достаточно хороших рекомендаций по профилактике для разных рабочих мест; в маленьких компаниях недостаточно ресурсов для разработки и выполнения профилактических мер; и не все работодатели осознают, насколько им необходимо заниматься этой проблемой.

Пример: медицинские работники 
По данным Бюро трудовой статистики, в 2016 г. в США, из 16890 пострадавших от насилия на рабочем месте (без смертельного исхода), 70 % работали в медучреждениях и социальных службах. Для профилактики и защиты от насилия медиков и социальных работников разработан документ. При обслуживании больных, склонных к насилию, рекомендуется:
 Использовать металлоискатели для предотвращения проноса пациентами (и теми, кто их посещает) ножей, огнестрельного оружия и т. п. в медучреждения (в Детройте за полгода металлоискатели выявили 33 попытки проноса пистолетов и 1324 — ножей);
 Размещать пациентов, про которых известно, что они склонны к насилию (случаи в прошлом и т. п.), в отдельных специализированных помещениях (в Портленде компьютерная база данных о склонных к насилию пациентах помогла снизить число нападений на 91,6 %);
 Использовать двери с замками (не требующими ключей) для предотвращения перемещения потенциальных агрессоров; и замаскированные кнопки для вызова помощи (если потребуется); ограничивать доступ в разные помещения посетителям и сотрудникам разных категорий;
 Строго ограничить доступ в помещения, где хранятся лекарства, содержащие наркотические вещества;
 Желательно, чтобы планировка помещений всегда давала возможность выйти минимум через 2 разных выхода;
 В некоторых (но не всех) случаях помогает установка камер видеонаблюдения и пулестойких стёкол, отделяющих сотрудников и пациентов;
 Оборудование, которое может быть использовано для причинения вреда (и в котором могут находиться такие предметы — например стерилизатор) должно размещаться в закрываемых на замок помещениях;
 В медучреждении должны быть сотрудники службы безопасности, адекватно подготовленные к случаям агрессивного поведения пациентов и посетителей;
 При заранее известном повышенном риске — рекомендуется избегать направления работников на задание поодиночке («работа с напарником»).
 В помещениях и на автостоянке должно быть хорошее освещение.

Пример: ночные такси 
Анализ нападений на таксистов, и поиски способов повысить их безопасность, привёл к:
 Установке пуленепробиваемой перегородки, отделяющей водителя от части салона, где сидят пассажиры;
 Размещению скрытых видеокамер и сигнализации;
 Использованию спутниковых навигационных систем (GPS) для отслеживания перемещения машины, и облегчения её поиска при поступлении сигнала тревоги;
 Сведение к минимуму оплаты наличными, и использованию малозаметного мини-сейфа для их хранения;
 При приёме наличных как оплаты проезда — рекомендуется полностью отказаться от размена крупных купюр (пассажирам предлагают разменять их самим в другом месте — например, на автозаправочной станции и т.п); и почаще сдавать их (например, в банкоматах);
 Улучшение освещённости салона (чтобы было хорошо видно, что делает пассажир(ы);
 С согласия владельцев компаний, организующих перевозки пассажиров, могут проводиться выборочные проверки полицейскими (при наличии оснований);
 Рекомендуют делать в багажнике защёлку, позволяющую открывать его изнутри (на случай, если преступники запрут водителя в багажнике);
 Разработаны рекомендации для водителей (не брать одновременно много пассажиров и т. п.).

Но прозрачная пуленепробиваемая перегородка изменила движение воздуха в салоне, что привело к росту числа простудных заболеваний; и затруднила общение с пассажирами. Она плохо подходит к обычным (не специально спроектированным) автомобилям. При резком торможении у пассажиров, сидящих сзади водителя, могут быть травмы головы при ударе о перегородку. Часть пассажиров недовольна тем, что их снимает видеокамера.

Отсутствие 100 % гарантий безопасности, особенно при работе в криминальных районах, вынуждает рассматривать дополнительные меры защиты, например — работу водителя с напарником (вдвоём в одной машине); установку устройства, блокирующего открывание дверей (пассажирской части салона) — чтобы грабители не могли сбежать.

Пример: ночные магазины 
В магазинах, торгующих ночью, факторами риска являются: приём наличных и размен денег; работа в одиночку, в изолированных местах; продажа алкоголя; плохая освещённость (в магазине, и рядом, на автостоянке); и недостаточное внимание обеспечению безопасности. Для защиты работников — как и во всех остальных случаях — наиболее эффективным является не использование СИЗ, а устранение или ослабление самого фактора риска + технические (инженерные) средства защиты и организационные мероприятия. Какие меры могут быть использованы — зависит от конкретных обстоятельств, и для их правильного выбора рекомендуют провести «аттестацию/спецоценку» рабочих мест. Она может включать в себя:

 Анализ данных о имевших случаях насилия на последние годы (для новых магазинов — могут использоваться данные от ассоциаций предпринимателей по аналогичным магазинам в том же районе) — включая частоту и характер происшествий;
 Были ли случаи использования огнестрельного оружия;
 Сколько было сотрудников во время происшествия;
 Вызывалась ли полиция;
 Местоположение магазина, освещённость, наличие систем связи, сигнализации — и многое другое.

Непосредственно для защиты работников рекомендуют:
 Ограничение использования оплаты наличными (например, свыше 20$); и вывешивание хорошо заметных объявлений, предупреждающих об этом; запрещение принимать платежи большими суммами самим продавцам (но это невозможно, если, например, продаются лотерейные билеты, и производится выплата выигрышей на месте);
 Использование специальных сейфов (drop safe), позволяющих класть внутрь наличные через щель вверху — без открывания; также могут использоваться сейфы, которые можно открыть лишь в определённое время;
 Ограничение доступа в помещение; продажа товара через проёмы (без входа покупателей в магазин); установка пулестойких экранов между продавцом и покупателем;
 Ограничение доступа на территорию, прилегающую к магазину (забор), и к площадям в помещении; хорошее освещение в магазине и на прилегающей территории;
 Установка видеорегистраторов для улучшения идентификации преступников;
 Установка систем сигнализации (скрытой, или наоборот — громкой звуковой), и разработка чётких и конкретных планов реагирования при поступлении сигнала тревоги;
 Планировка рабочих мест так, чтобы сотрудник хорошо видел покупателя, и место продажи было хорошо видно — в том числе с улицы; растительность (кустарник и др.) не должны ухудшать обзор;
 При впускании покупателей в помещение магазина — их доступ туда может ограничиваться с помощью блокировки дверей (дистанционной);
 У входной двери может размещаться какое-нибудь приспособление, привлекающее внимание продавца к приходу посетителя; а также отметки высоты над полом, позволяющие визуально оценить рост посетителя;
 Место продажи должно быть хорошо освещено, и хорошо просматриваться; желательно, чтобы оно было хорошо видно и извне здания (например — из полицейского автомобиля при приближении к магазину по вызову);
 Использование изогнутых зеркал для улучшения обзора;
 В районах с высоким уровнем преступности не следует допускать работу в одиночку;
 Предоставление информации о магазине (планировка помещений и т. п.) полиции; сообщайте ей о всех случаях насилия, даже небольших (угрозы и т. п.); регистрация и анализ такой информации;
 Включение в штат адекватно подготовленных охранников (когда возможно);
 Обучение сотрудников использованию средств защиты (сигнализация и т. п.), поведению при нападении;
 Учёт рекомендаций специалистов в этой области.
По данным Бюро трудовой статистики, из 500 человек, погибших из-за насилия на рабочем месте в США в 2016 г., 31 % работали в розничной торговле.

Насилие «внутри» организации 
Поскольку часть случаев насилия связана с поведением самих сотрудников организации, бывших сотрудников и тех, с кем они связаны (члены семьи, знакомые и др.), некоторые из рекомендуемых мер профилактики направлены на снижение риска насилия «внутри организации». В частности, рекомендуется принять меры по созданию в коллективе нормальной, здоровой атмосферы, при которой случаи издевательства, шантажа и т. п. будут считаться совершенно неприемлемыми — и декларировать это как политику высшего руководства компании. Каждый сотрудник должен быть информирован о недопустимости употребления на рабочем месте алкоголя и наркотиков, и проноса оружия. Действия по профилактике должны поддерживаться руководителем организации — иначе они рискуют остаться лишь намерениями.

При приёме на работу рекомендуют учитывать то, был ли у кандидата опыт участия в правонарушениях, связанных с насилием; употребление алкоголя; наркотическую зависимость. В рамках действующего в США законодательства, регулирующего неразглашение персональных данных и запрещающего дискриминацию, при приёме на работу следует учесть состояние психического здоровья кандидата; и то, что люди, часто менявшие места работы, и (по характеру) склонные обвинять в проблемах других — проявляют насилие чаще. Некоторые компании, не имеющие возможности сообщить о истинных причинах увольнения сотрудника (его насильственные действия на рабочем месте), находят пути предупредить об его потенциальной опасности — косвенно, например: «Мы не имеем права сообщить Вам что-то о этом человеке». При разработке в организации профилактических мер — все новые работники должны информироваться о них, и проходить (необходимое) обучение как мерам безопасности, так и правилам поведения.

В части отношений между работодателем и наёмными работниками — не следует нарушать установленные законами права трудящихся (например — допускать необоснованные увольнения и штрафы, и др. «провоцирующие» действия). В то же время, в отношении агрессивных сотрудников — должны приниматься адекватные дисциплинарные меры, помогающие предотвратить насилие, и демонстрирующие другим сотрудникам, что руководство компании на самом деле заботиться о их безопасности. Руководители и менеджеры должны прилагать все усилия для создания в коллективе атмосферы доверия, способствующей своевременному получению сообщений от работников о возможных опасностях и путях их устранения (так как рядовые сотрудники в наибольшей степени подвергаются риску насилия, и им может быть виднее — как это может произойти, и что может снизить риск); и поощрять их сообщения. Также рекомендуется проводить опросы работников, учитывать их мнение. При наличии профсоюзной организации, она должна поддерживать профилактические мероприятия, проводимые работодателем — ведь по закону, именно он обязан принимать меры по защите сотрудников. Руководству компании следует принимать во внимание расовые, этнические, конфессиональные и культурные особенности нанимаемых людей. При разработке профилактических мероприятий, и наличии профсоюзной организации (в государственных, федеральных организациях), МВД США рекомендует привлекать профсоюз к участию на самых ранних этапах.

Как правило, проведение профилактической работы в компаниях с небольшим числом работников затрудняется тем, что у них обычно нет своей службы безопасности, мало возможностей проводить проверку вновь нанимаемых работников, нет связей с юристами и правоохранительными органами. В то же время в таких компаниях работает значительная доля наёмных рабочих — которых сложно защитить.

Участие правоохранительных органов 
Случаи насилия на рабочем месте затрагивают не только пострадавших, их близких, сослуживцев и работодателей, но и всё общество. Специалисты рекомендуют полиции не «держать силы наготове на случай поступления информации о преступлении» — а использовать их для профилактики. Правоохранительные органы должны проводить разъяснительную работу среди работодателей (особенно — для небольших предприятий), помогать им советами, содействовать в разработке профилактических мер, поддерживать связи. Должна вестись профилактическая работа и с гражданами, представляющими повышенную потенциальную опасность для окружающих. В США первое «специализированное профилактическое» подразделение появилось в Лос-Анджелесе в 1991 г.

Рекомендуемые действия в случае, если нападение уже произошло.
 Обязательное оказание медицинской помощи пострадавшему; для случая судебно-медицинской экспертизы травмы должны быть подробно описаны и (по возможности) сфотографированы; место происшествия — сохранено без изменений до прибытия полиции.
 Если при нападении могло использоваться или могло быть повреждено оборудование — его исправность должна быть сразу проверена для последующей безопасной эксплуатации.
 В США, после проведения расследования с привлечением всех участников, направляется стандартный отчёт — в полицию; и в статистические органы.
 В дальнейшем, пострадавшие не должны подвергаться никакой дискриминации; а в ряде случаев они получают компенсацию от работодателя.
 Работодатель может и должен помочь пострадавшему, при необходимости направив его, в том числе, к психологу/психиатру и т. п. для более полного и быстрого восстановления душевного здоровья.

Ситуация в РФ 
 Надо признать, что ... на федеральном уровне отсутствуют достоверные данные об уровне криминального травматизма...  Это связано с дефицитом правового регулирования и отсутствием нормативных документов, изданных на уровне Минтруда России и Роструда, - документов, которые устанавливали бы механизм их взаимодействия с правоохранительными органами, занимающимися расследованием преступлений и правонарушений.

... Первая: пострадавшие работники ... не знают, что это является несчастным случаем на производстве, который подлежит учету и расследованию...

... большинство работодателей ... не заинтересованы в том, чтобы оформлять материалы ... Во-первых, такое происшествие отрицательно сказывается на имидже и деловой репутации организации. Во-вторых, региональное отделение ФСС ... имеет право поднять для организации страховой тариф ...
В стандарте, являющемся обновлённой версией ГОСТа 1974 и 1980 гг., насилие на рабочем месте не рассматривается вообще. Возможно, использование как основы советских ГОСТов (разрабатывавшихся в условиях сравнительно низкого уровня преступности, и государственной политики замалчивания проблем), повлияло на действия создателей стандарта РФ 2014 г. С другой стороны, стандарт предусматривает оценку риска насилия — для случая работы в исправительном учреждении и т. п.

На 2018 г. данных о распространённости насилия на рабочих местах в РФ (на сайтах Роструда и Роспотребнадзора, отчёты за 2017 г.) не было. Поэтому дать какое-то полноценное описание ситуации в РФ достаточно сложно. Однако недостатки учёта не означают, что насилие полностью отсутствует — факты свидетельствуют об обратном.
 В «РБК» опубликована статья, показывающая, что на кирпичных заводах и фермах Дагестана широко используется труд рабов (нередко подвергающихся насилию со стороны работодателей, вплоть до убийств), вербуемых в столице и регионах. Многочисленные интервью сбежавших размешены в интернет (YouTube и др.). Для снижения вероятности бегства, протестов и т. п. жертвам нередко (за счёт работодателя) ежедневно дают алкоголь. В некоторых случаях сотрудники местных правоохранительных органов не только не препятствуют (уголовно-наказуемой, статья 127.2 УК РФ) практике — но и помогают возвращать бежавших рабов «хозяевам». В 2013 г. волонтёры «Альтернативы» смогли освободить 103 человека.
 Участились случаи нападения на медицинских работников в Красноярском крае. До 2012 г. такие случаи были единичными (4-6 за год), а с 2015 г. их было десятки (учтено: 19 в 2015 г., и 32 в 2016 г.). Причём регистрируется незначительная часть правонарушений. Красноярское отделение профсоюза работников здравоохранения направило в Законодательное собрание края обращение (1868 подписей) с просьбой ужесточить ответственность за нападение на медработников; обращались в Министерство здравоохранения, в Думу — но пока никаких изменений не сделано. На практике (например, в случае побоев, не повлекших серьёзного вреда здоровью) для возбуждения дела обычно требуется, чтобы пострадавший сам собрал доказательства.

Порой бывают более необычные случаи — и совсем не «в глубинке».

 Пример: в районном суде (Москва)
По версии приставов Тверского районного суда (Москва), при составлении судебными приставами протокола об административном правонарушении на них напал адвокат. Никакой информации о травмах у приставов, подвергшихся нападению бывшего спецназовца, не сообщалось. По версии (всех) тех очевидцев, которые не работали ни в ФССП, ни в суде, адвокат попытался оказать юридическую помощь клиентке, обвинявшейся в незначительном административном правонарушении. Приставы сначала воспрепятствовали сделать это, а потом напали на него, и ударили головой об сейф (диагноз НИИ им. Склифосовского — сотрясение мозга, ШКГ 15 баллов). Адвокатская палата отреагировала на публикацию в МК (но только на первую), и лишила пострадавшего адвокатского статуса «за уничтожение документов и применение физической силы».

Позднее Рен-ТВ сняло сюжет о нападении тех же приставов на пожилую женщину-инвалида

См. также 
 Насилие
 Вредный производственный фактор
 Нулевая толерантность на рабочем месте
 Моббинг на рабочем месте
 Рабство в современной России

Примечания

Ссылки 
Интернет-ресурсы:
 
 
 
 

Буклеты NIOSH
 NIOSH (2017). Workplace Violence Prevention Course for Nurses. By Hartley, D. and Webb, S. Morgantown, WV: U.S. Department of Health and Human Services, Centers for Disease Control and Prevention, National Institute for Occupational Safety and Health, DHHS (NIOSH) Publication 2017—114.
 NIOSH/OSHA (2019). NIOSH fast facts: taxi drivers—how to prevent robbery and violence. By Chaumont Menendez C, Dalsey E. Morgantown, WV: U.S. Department of Health and Human Services, Centers for Disease Control and Prevention, National Institute for Occupational Safety and Health, DHHS (NIOSH) Publication 2020–100

Нарушения прав человека
Охрана труда